muziekalbums:
The Light (Ketil Bjørnstad) van Ketil Bjørnstad.
The Light (Spock's Beard) van Spock's Beard.
films:
The Light (1919) van J. Gordon Edwards met Theda Bara en Eugene Ormonde
L'équipier (2004) van Philippe Lioret met Sandrine Bonnaire